Anni steht für:
 eine Form des weiblichen Vornamens Anna
 Anni (Film), österreichischer Spielfilm von Max Neufeld (1948)

Anni ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Anni (1926–2011), italienische Kostümbildnerin
 Giovanni Anni (* 1936), italienischer Hockeyspieler

Anni ist der Populärname folgender Personen:
 Mohamed Nasheed, ehemaliger Staatspräsident der Malediven

Siehe auch:
 Annie
 Ani